Bartholet steht für:

 Caroline Bartholet (* 1969), Schweizer Politikerin (FDP)
 Bartholet Maschinenbau